Чемпионат России по баскетболу в дивизионе Б Суперлиги сезона 2003/2004 прошёл с 4 октября 2003 года по 20 мая 2004 года и стал четвёртым розыгрышем мужской баскетбольной Суперлиги Б.

В розыгрыше приняли участие 13 команд: 9 клубов, игравших в Суперлиге Б в предыдущем сезоне, а также «Конти» из Санкт-Петербурга (победивший в высшей лиге в предыдущем сезоне), «Спартак-ВГУЭС» из Владивостока, кировский «Университет-Спутник» и дублирующий состав московского «Динамо». В рамках чемпионата все команды сыграли друг с другом по 4 игры (по 2 игры дома и в гостях спаренными матчами).

Положение команд 

 Сургутский «Университет» завоевал путёвку в Суперлигу А на следующий сезон.
 «Старый Соболь» обошел «Отрар» по числу очков, так как по ходу турнира «Отрару» было засчитано 6 технических поражений.
 «Саха-Якутия» была снята с турнира после 10 сыгранных матчей. Во всех оставшихся играх ей засчитаны технические поражения со счётом 0:20.
 БКТ «Отрар» из Казахстана прекратил выступления в Суперлиге Б и более не играл в чемпионатах России.

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2003/2004

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Чемпионат России по баскетболу
2003 год в баскетболе
2004 год в баскетболе